Vila Bela pode ser denominação de diversos bairros na cidade de São Paulo:
Vila Bela (Freguesia do Ó)
Vila Bela (São Rafael)
Vila Bela (Vila Prudente)

e ainda:
Vila Bela, bairro de Betim

Pode se referir também a:
Vila Bela da Santíssima Trindade, antiga capital da capitania de Mato Grosso

Desambiguação